Campionato mondiale per club FIVB 2010 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato mondiale per club FIVB 2010 – torneo di pallavolo maschile